Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике проходил в 2008 году с 14 по 20 апреля в городе Линьяно-Саббьядоро (Италия). В турнире приняли участие 268 атлетов из 39 стран.

Медалисты

Женщины

Мужчины

Командный зачёт 
В командный зачёт идут медали, завоёванные спортсменами как в двоеборье, так и в отдельных упражнениях.

Результаты

Женщины

48 кг

53 кг

58 кг

63 кг

69 кг

75 кг

св. 75 кг.

Мужчины

56 кг

62 кг

69 кг

77 кг

85 кг

94 кг

105 кг

свыше 105 кг

Примечания

Ссылки 
Полные результаты чемпионата Европы по тяжёлой атлетике 2008

Апрель 2008 года
Тяжёлая атлетика
2008
Спортивные соревнования во Фриули — Венеция-Джулии
Спорт в Италии в 2008 году
Чемпионаты Европы в Италии
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Италии
2008 год в тяжёлой атлетике